Râul Chiojdul se poate referi la:

 Râul Chiojdul, Bâsca Chiojdului
 Râul Chiojdul, Telejenel
 Râul Chiojdul Mare
 Râul Chiojdul Mic

Vezi și 
 Râul Chiojdeanca
 Râul Bâsca Chiojdului

 Chiojdu, Buzău
 Chiojdeni, Vrancea
 Chiojdeanca, Prahova

 Bâsca Chiojdului, Buzău
 Calea Chiojdului, Buzău

Toponime românești